Серра () — назви гірських хребтів і масивів з зубчастими гребенями.

Топоніми

Серра-Гауша  — гірський район.
 Серра-да-Мантікейра
 Серра-ду-Мар
 Серра-дус-Паресіс
 Серра-ду-Еспіньясу

Серра (Іспанія) — муніципалітет у Валенсії.

Серра-Рикко — муніципалітет у Лігурії.
 Пратола-Серра — муніципалітет у Кампанії.
 Серра-Сант'Аббондіо 
 Вальйо-Серра 
 Серра-д'Аєлло 
 Серра-Педаче 
 Серра-Сан-Куїрико  
 Серра-Сан-Бруно 
 Серра-де'-Конті 
 Національний парк Серра-ду-Капарао

Албергарія-да-Серра — парафія.
 Серра-да-Ештрела — гори
 Сантана-да-Серра — парафія.
 Сендін-да-Серра — парафія.
 Уняйш-да-Серра — парафія.

Ла Серра — село

Серра-ді-Скопамен —  муніципалітет на Корсиці
 Серра-ду-Мар (Serra do Mar — «прибережні гори») — система гірських ланцюгів та ескарпів загальною довжиною близько 1500 км
 19629 Серра (19629 Serra) — астероїд головного поясу

Особи 
 Альберт Серра (Albert Serra; *31 березня 1975) — іспанський каталонський незалежний кінорежисер, сценарист та кінопродюсер.
 Ерік Серра (Éric Serra; *9 вересня 1959 , Сен-Манде, Франція) — відомий французький композитор, дворазовий володар премії «Сезар».
 Федеріко Серра (1994) — італійський боксер, призер чемпіонатів Європи серед аматорів.

Див. також 

 Сьєрра (значення)